Mönninger ist der Nachname von:

 Josef Mönninger (1919–2017), deutscher katholischer Theologe
 Michael Mönninger (* 1958), deutscher Journalist und Hochschullehrer